Cool Is Just a Number (в пер. с англ. Просто прикольный номер) — мини-альбом американской электро-рок-группы I Fight Dragons.

Об альбоме 
EP является дебютным релизом коллектива. Cool Is Just a Number был выпущен 6 февраля 2009 года. Некоторое время спустя мини-альбом был переиздан лейблом Photo Finish Records. После выхода EP музыканты провели свои первые концертные выступления.

Песня из этого альбома «Money» стала заглавной темой шоу WWE Money in the Bank.

Список композиций 
Музыка и слова всех песен — Брайан Маззаферри
 «Power Up» (Intro) — 0:14
 «Don’t You» — 3:41 (присутствует только в переиздании)
 «The Faster the Treadmill» — 3:46
 «Money» — 3:20
 «Heads Up, Hearts Down» — 3:18
 «No One Likes Superman Anymore» — 3:44
 «With You» — 3:49

Участники записи 
 Брайан Маззаферри — вокал, гитара, программинг, клавишные, продюсирование
 Лора Грин — вокал, бэк-вокал, гитара
 Майк Ментзер — гитара, бас-гитара, вокал
 Хэри Рао — бас-гитара
 Пэки Ландхолм — ударные
 Билл Прокопов — вокал, бэк-вокал, клавишные, микширование, продюсирование

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт I Fight Dragons 
 Cool Is Just a Number  на сайте Discogs

Альбомы электронной музыки
Дебютные мини-альбомы 2009 года
Альбомы Photo Finish Records
Альбомы I Fight Dragons